

Patronyme 

 Bernice Mosby (1984-), joueuse américaine de basket-ball ;
 John Singleton Mosby (1833–1916), militaire américain ;
 Steve Mosby (1976-), écrivain britannique.

Personnage de fiction 
 Ted Mosby, personnage fictif de la série How I Met Your Mother.

Toponyme 

 Mosby, une ville du comté de Clay, dans le Missouri, aux États-Unis.